A Gaspard de Coligny nevet a burgundiai eredetű, 11. század vége óta ismert nemesi család több neves tagja viselte:

I. Gaspard de Coligny (1465/1470–1522): Coligny-le-Vieux ura, marsall, az itáliai háborúk hadvezére;
II. Gaspard de Coligny (1519–1572): az előbbi fia, Coligny grófja, admirális, a hugenották vezére a francia vallásháborúkban;
III. Gaspard de Coligny (1584–1646): az előbbi unokája, Coligny hercege, admirális és marsall;
IV. Gaspard de Coligny (1620–1649): az előbbi fia, Coligny hercege, tábornok és helytartó;
Henry-Gaspard vagy Louis-Gaspard de Coligny (1649–1657): az előbbi utószülött fia, Coligny hercege.